Carl Hayman (né en 1979), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Cyd Hayman (née en 1944), actrice britannique ;
 Darren Hayman (né en 1970), musicien britannique ;
 David Hayman (né en 1948), acteur, réalisateur britannique ;
 Francis Hayman (1708-1776), peintre britannique ;
 Harold Hayman (1894-1966), homme politique britannique ;
 James Hayman (19?-), réalisateur américain ;
 Helene Hayman (née en 1949), femme politique britannique ;
 Horace Hayman Wilson (1785-1860), orientaliste britannique ;
 Mathew Hayman (né en 1978), coureur cycliste australien ;
 Patrick Hayman (1915-1988), peintre anglais ;
 Walter Hayman (1926-2020), mathématicien britannique.

Notes 

Patronyme anglais